Биллинг (обычно от , ) — многозначный термин.

Понятия, связанные со счётом к оплате 
 Биллинг в электросвязи — общее название комплекса задач, выполняемых на предприятиях связи, по тарификации услуг, операционному и финансовому абонентскому обслуживанию, наиболее употребительное понятие для термина биллинг на русском языке.
 Биллинг — понятие, использующееся для деятельности по обработке данных коммерческого учёта электроэнергии и коммунальных услуг и обеспечению взаиморасчётов с потребителями энергосбытовыми организациями, предприятиями ЖКХ, расчётными центрами.
 Биллинг в страховой медицине — процессы расчёта стоимости медицинских услуг, запросов в страховые компании и их обработки.
 Биллинг в бухгалтерском учёте — процесс периодического обновления сведений о дебиторской задолженности.
 Биллинг в коммерческой деятельности — бизнес-процесс выставления счетов к оплате клиентам.
 Электронный биллинг (аббревиатура — EBPP, ) в коммерческой деятельности — подход, обозначающий выставление счетов клиентам и приём оплаты от них через Интернет.

Топоним 
 Биллинг — община в Англии, в восточном Нортгемптоне.

Фамилия 
 Биллинг, Анна (1849—1927) — шведская художница.
 Биллинг, Торе (1816—1892) — шведский художник; отец Анны Биллинг.
 Биллинг, Филип (род. 1996) — датский футболист.

Другое 
 Биллинг — в скандинавской мифологии один из карликов (двергов), по другой версии — великанов (ётунов),
 Биллинг — демонстративное поведение птиц в сезон размножения.

См. также 
 Биллингс
 Билл